John Piper (1773-1851) – ufficiale scozzese
 John Piper (1903-1992) – artista britannico
 John Piper (1946) – predicatore battista statunitense